Winn ist der Name folgender Orte:

— in Deutschland:
 Winn (Geisenhausen), Ortsteil von Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Winn (Herrieden), Ortsteil von Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Winn (Leinburg), Ortsteil von Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Winn (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil von Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

— in den Vereinigten Staaten:
 Winn (Alabama)
 Winn (Maine)
 Winn (Michigan)
 Winn Crossroads (Alabama)
 Winn Springs (Tennessee)
 Winn Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana

Winn ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Winn (1926–2017), englischer Rugby-Union-Spieler
 Courtland Winn (1863–1940), US-amerikanischer Politiker
 Erich Winn (1921–1990), österreichischer Arzt, Sänger und Filmschauspieler
 Godfrey Winn (1906–1971), britischer Journalist und Schauspieler
 Jim Winn (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Julian Winn (* 1972), walisischer Radsportler, -funktionär und -trainer
 Kitty Winn (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin
 Kuno Winn (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Larry Winn (1919–2017), US-amerikanischer Politiker
 Marlena Robin-Winn (* 1947), deutsche Medizinerin, Ärztefunktionärin und Kommunalpolitikerin
 Randy Winn (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 Raynor Winn (* 1962), britische Schriftstellerin
 Richard Winn (1750–1818), US-amerikanischer Politiker
 Sheridan Winn, britische Autorin
 Thomas E. Winn (1839–1925), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Winn-Dixie
 Win